Финалът за Къмюнити Шийлд през 2015 година е 93-тото издание на турнира и е еквивалент на мача за Суперкупата в другите страни. Срещата се играе между шампиона на Англия за сезон 2014/15 Челси и носителя на ФА Къп за сезон 2014/15 Арсенал, който побеждава на финала Астън Вила с 4-0.

Арсенал побеждава с 1-0 с гол на Алекс Окслейд-Чембърлейн.

На заден план 
Челси записва своето единадесето участие в турнира, печелейки в четири от случаите – през 1970, 2000, 2005, 2009 година. Арсенал участва за 21-ви път в Къмюнити Шийлд и е спечелил тринадесет от тях. Челси се включва в мача като шампион на Англия за сезон 2014/15, а Арсенал като носител на трофея за ФА Къп за сезон 2014/15 за рекорден дванадесети път, изпреварвайки Манчестър Юнайтед с единадесет. Двата отбора са се срещали само веднъж в турнира през 2005 година, когато Челси печели с 2-1. Арсенал влиза в мача като настоящия носител на трофея, след като побеждава Манчестър Сити за трофея Къмюнити Шийлд 2014.

Детайли

Вижте също 
 Английска висша лига 2014/15

Източници 

2015
Турнири по футбол в Лондон
ФК Арсенал
ФК Челси